Maor může označovat:
 příslušníka etnika Maorů
 Ma'or – vesnice v Izraeli